Ліга чемпіонів з хокею 2018—2019 — п'ятий сезон турніру. Турнір розпочався 30 серпня 2018, а завершився 5 лютого 2019. Переможцем став шведський клуб Фрелунда.

Кваліфікація

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

2019
2018 у хокеї з шайбою
2019 у хокеї з шайбою